Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 1, se dispute à Kitzbühel du 19 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Lea Plchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yvona Brzáková et Kateřina Skronská.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Six équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Autriche
Sport en Autriche en 1982
Tennis en juillet 1982